Давид Беджанян:
 Беджанян, Давид Исакович (род. 1988) — российский тяжелоатлет.
 Беджанян, Давид Ованесович (1944—2011) — армянский советский музыкант и скульптор.